Christian Ruuttu, finski hokejist, * 20. februar 1964, Lappeenranta, Finska.

Igral je na položaju centra. V ligi NHL je preživel 9 sezon pri moštvih Buffalo Sabres, Chicago Blackhawks in Vancouver Canucks. Od 1985 do 1996 je tudi redno nastopal za finsko reprezentanco.

Kariera
Svoje prve sezone je prebil v mladinski selekciji kluba Ässät, za katerega je igral skupaj štiri sezone, tako v mladinski kot v članski vrsti, ob tem pa že debitiral v finski reprezentanci, sicer na dveh Svetovnih mladinskih prvenstvih. Leta 1985 se je prvič predstavil v dresu članske reprezentance na Svetovnem prvenstvu. Zatem je pred selitvijo v Severno Ameriko zaigral še za finsko ekipo HIFK Helsinki. 

Ruuttuja je na naboru lige NHL 1983 izbralo moštvo Buffalo Sabres v 7. krogu, kot skupno 134. igralca. V Buffalu je prestal šest uspešnih sezon od 1986 do 1992. Med igranjem za Buffalo je tudi dosegel vrhunce svoje kariere v zadetkih v eni sezoni (26), podajah v eni sezoni (46) in točkah v eni sezoni (71), ki jih ni nikoli več presegel. V svoji zadnji sezoni pri Buffalu je dosegel le 4 zadetke in 21 podaj.

V sezoni 1992/93 je pričel igrati za Chicago Blackhawks, potem ko so ga pri Buffalu zamenjali za vratarja Stephanea Beaureagrda. V Chicagu je ostal naslednji dve sezoni in pol, preden so ga zamenjali v Vancouver Canucks. Potem ko je v Vancouvru igral na 25 tekmah, se je odločil dokončno končati kariero v ligi NHL. Odšel je v Evropo in nastopal še v švedski, švicarski in finski ligi, v klubih Västra Frölunda HC, ZSC Lions, HIFK Helsinki (za katerega je v preteklosti že nastopal) in Espoo Blues. 

Trenutno deluje kot ogledni skavt NHL moštva Los Angeles Kings.

Pregled kariere

|-
| Ässät Pori
| Finska ml. liga
| 80/81
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Belmont Hill HS
| Sr. liga
| 81/82
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Ässät Pori
| Finska ml. liga
| 82/83
|
| 5
| 2
| 6
| 8
|
| 12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 82/83
|
| 36
| 15
| 18
| 33
|
| 34
|
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| 
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska ml. liga
| 83/84
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Olympiajoukkue‎
| Finska liga
| 83/84
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 83/84
|
| 37
| 18
| 42
| 60
|
| 72
|
| 9
| 2
| 5
| 7
|
| 12
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 0
| 4
| 4
| 
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska ml. liga
| 84/85
|
| 1
| 3
| 0
| 3
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 84/85
|
| 32
| 14
| 32
| 46
|
| 34
|
| 8
| 1
| 6
| 7
|
| 8
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| 
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 85/86
|
| 36
| 14
| 42
| 56
|
| 41
|
| 10
| 3
| 6
| 9
|
| 8
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 2
| 5
| 7
| 
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 86/87
|
| 76
| 22
| 43
| 65
| +9
| 62
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| 
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| 
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 87/88
|
| 73
| 26
| 45
| 71
| -3
| 85
|
| 6
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 88/89
|
| 67
| 14
| 46
| 60
| +13
| 98
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 89/90
|
| 75
| 19
| 41
| 60
| +9
| 66
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 9
| 5
| 3
| 8
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 90/91
|
| 77
| 16
| 34
| 50
| -6
| 96
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 29
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 7
| 3
| 10
| 
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 1
| 5
| 6
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 91/92
|
| 70
| 4
| 21
| 25
| -7
| 76
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 92/93
|
| 84
| 17
| 37
| 54
| +14
| 134
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 93/94
|
| 54
| 9
| 20
| 29
| -4
| 68
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 4
| 2
| 2
| 4
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 20
| 4
| 8
| 12
|
| 24
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 94/95
|
| 20
| 2
| 5
| 7
| +3
| 6
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 94/95
|
| 25
| 5
| 6
| 11
| +11
| 23
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Västra Frölunda HC
| Elitserien
| 95/96
|
| 32
| 13
| 25
| 38
|
| 92
|
| 12
| 4
| 7
| 11
|
| 34
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 96
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZSC Lions
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 42
| 31
| 40
| 71
|
| 72
|
| 11
| 5
| 9
| 14
|
| 6
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 44
| 11
| 28
| 39
|
| 24
|
| 9
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 98/99
|
| 45
| 14
| 22
| 36
|
| 40
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1039
| bgcolor="#7FFF00" | 292
| bgcolor="#7FFF00" | 585
| bgcolor="#7FFF00" | 877
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 1265
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 99
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 94
|}

Zunanje povezave
 
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski centralni napadalci
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti Olympiajoukkue‎
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Zürich SC Lions
Hokejisti Espoo Blues
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih